Дворец — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 1,3 км, до центра муниципального образования Ростилово — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Свистуново, Крестовка, Льнозавода.

По переписи 2002 года население — 15 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района